Sovasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sovasjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (27,3 ha)
Sovasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,34 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn